Kaykaus I, sultà de Rum 1211-1221
 Kaykaus II, sultà de Rum 1246-1260
 Kaykaus, mític rei kayànida (Pèrsia)